J. Murphy – indyjski lekkoatleta, uczestnik Letnich Igrzysk Olimpijskich 1928.

W Amsterdamie wystartował tylko na 800 m (odpadł w eliminacjach).

Wyniki

Bibliografia 
 

Indyjscy olimpijczycy
Indyjscy średniodystansowcy
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 1928